Seznam guvernerjev New Yorka.

New York